Тангачи — название населённых пунктов в России:
 Тангачи — деревня в Лаишевском районе Республики Татарстан.
 Тангачи — деревня в Нижнетавдинском районе Тюменской области.